Rumunjska:
 Dorobanţi (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad
 Toranj Dorobanţi, u Bukureštu